Flotila de Dunăre este un termen care se poate referi la:
 Divizia de Dunăre: Mare unitate a Marinei Militare Române
 Pentru perioada 1916-1918 vezi Divizia de Dunăre (1916-1918)
 Flotila austro-ungară de Dunăre (în ):  flotilă militară a Imperiului Austro-Ungar care a operat pe Dunăre și Sava.
 Pentru perioada 1916-1918 vezi Flotila austro-ungară de Dunăre (1916-1918)